Business to government - em economia, são as transações entre empresas e governo

ou ainda:

 Boot to Gecko - antigo nome do sistema opecacional mobile Firefox OS da Mozilla

Desambiguação